Exzenterverbinder steht für:
 eine Art von Verbindungsbeschlag für Möbelteile
 Zargenverbinder, eine Verbinderart für Holztürzargen